Натуральне число 335
 335 рік до нашої ери
 335 рік нашої ери